The Qatar Stars League (Arabic: دوري نجوم قطر) é a divisão principal do futebol nacional do Qatar.

Campeões

1963-64 : Al-Maref
1964-65 : Al-Maref
1965-66 : Al-Maref
1966-67 : Al-Oruba
1967-68 : Al-Oruba
1968-69 : Al-Oruba
1969-70 : Al-Oruba
1970-71 : Al-Oruba
1971-72 : Al-Sadd SC
1972-73 : Al-Esteqlal
1973-74 : Al-Sadd SC
1974/75 : - 
1975-76 : Al-Rayyan SC
1976-77 : Al-Esteqlal
1977-78 : Al-Rayyan SC
1978-79 : Al-Sadd SC
1979-80 : Al-Sadd SC
1980-81 : Al-Sadd SC
1981-82 : Al-Rayyan SC
1982-83 : Al-Arabi SC

1983-84 : Al-Rayyan SC
1984-85 : Al-Arabi SC
1985-86 : Al-Rayyan SC
1986-87 : Al-Sadd SC
1987-88 : Al-Sadd SC
1988-89 : Al-Sadd SC
1989-90 : Al-Rayyan SC
1990-91 : Al-Arabi SC
1991-92 : Al-Ittihad
1992-93 : Al-Arabi SC
1993-94 : Al-Arabi SC
1994-95 : Al-Rayyan SC
1995-96 : Al-Arabi SC
1996-97 : Al-Arabi SC
1997-98 : Al-Ittihad

1998-99 : Al-Wakrah SC
1999-2000 : Al-Sadd SC
2000-01 : Al-Wakrah SC
2001-02 : Al-Ittihad
2002-03 : Qatar SC

2003-04 : Al-Sadd SC
2004-05 : Al-Gharafa SC
2005-06 : Al-Sadd SC
2006-07 : Al-Sadd SC
2007-08 : Al-Gharafa SC
2008-09 : Al-Gharafa SC
2009-10 : Al-Gharafa SC
2010-11 : Al-Duhail Sports Club
2011-12 : Al-Duhail Sports Club
2012-13 : Al-Sadd SC
2013-14 : Al-Duhail Sports Club
2014-15: Al-Duhail Sports Club
2015-16: Al-Rayyan SC
2016-17:  Al-Duhail Sports Club
2017-18:  Al-Duhail Sports Club
2018-19 : Al-Sadd SC

Estatísticas dos clubes

Artilheiros

Ver também 
Qatar Stars League

Links Externos
 QSL Official website 
 QFA Official website 
 Qatar Stars League - worldfootball.net (multilingual)
 Qatar Stars League - goal.com
 Qatar Stars League - Hailoosport.com (Arabic)
 Qatar Stars League - Hailoosport.com
 Qatari Football on Twitter